Tretje tisočletje je tretje, tisoč let trajajoče obdobje Gregorijanskega koledarja. Po astronomskem štetju se je začelo 1. januarja 2001 in bo trajalo do 31. decembra 3000.

Stoletja in desetletja